Меруерт Кабекеновна Каленбаева (; род. 9 июня 1939,  Западно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — советская и казахская кобызистка, инструменталистка, , профессор. Заслуженная артистка Казахской ССР (1977). Лауреат Государственной стипендии Республики Казахстан в области культуры (2017).

Биография 
Родилась 9 июня 1939 года в Урдинском районе Западно-Казахстанской области.

В 1956 году окончила Республиканскую музыкальную школу для одаренных детей им. К. Байсеитовой.

В 1961 году окончила факультет народных инструментов Казахской государственной консерватории им. Курмангазы по специальности артист оркестра, концертный исполнитель.

Трудовую деятельность начала в 1961 году артистом Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы.

С 1961 по 1979 годы — главная кобызистка, концертмейстер Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы.

С 1989 по 2009 годы — преподаватель Республиканской музыкальной средней школы имени Куляш Байсеитовой для одаренных детей.

С 1979 года по настоящее время преподаватель, доцент, профессор кафедры «кобыз и баян» Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

Награды и звания 
 1977 — Почётная звания «Заслуженная артистка Казахской ССР» за внесенный вклад в развитие казахской национальной народной музыки.
 2001 — Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан»
 2011 — Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»
 2017 — Государственная стипендия Первого президента РК-Елбасы в области культуры и др.

Литература 

Выпускники Казахской консерватории
Преподаватели Казахской консерватории
Кобызисты
Заслуженные артисты Казахской ССР
Отличники образования Республики Казахстан